Das Maritime Kompetenzzentrum (Mariko) befindet sich in Leer auf dem Gelände  der Seefahrtschule und unterstützt Aktivitäten der maritimen Wirtschaft.

Geschichte 
Das Mariko wurde 2010 zur Unterstützung der Schifffahrt, der maritimen Ausbildung sowie von Aktivitäten der maritimen Wirtschaft gegründet.
Dazu zählt auch die Initiierung von Forschungs- und Kooperationsprojekten für kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich Binnenschifffahrt in Deutschland und den Niederlanden besonders an der Nordsee und der Ems.  Im Trainingszentrum am Hafen Leer werden Kurse ('Maritime Training') durchgeführt.

Tätigkeitsfelder des Mariko 
Das Mariko engagiert sich in folgenden Bereichen der Binnenschifffahrt:

 Initiierung und Management von innovativen Forschungs- und Kooperationsprojekten
 Information und Beratung zu aktuellen Themen und Förderperspektiven
 Veranstaltungsmanagement und Interessenvertretung 
 Projektmanagement und Beratung
 Kontaktmesse von Schiffseignern und Schiffbauern aus der Ems-Achse mit Vertretern der deutschen und niederländischen maritimen Industrie.
 Gründung des Deutschen Zentrums für innovative Binnenschifffahrt D-ZIP

Das D-ZIB ist Teil der 'European Inland Barging Innovation Platform' (EIBIP), das ist eine Initiative von vier Projektpartnern (Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB), Pro Danube (Innovationszentrum „InDanube“),  MARIKO GmbH (Innovationszentrum „D-ZIB“) und VNF (Innovationszentrum „Batelia“)).

Das Mariko betreut verschiedene Projekte der maritimen Technologien wie z. Bsp.

 Reduktion von Emissionen durch Wasserstoffanwendungen im Seehafen Emden
 deutsch-niederländische Kooperation zum Einsatz einer CO2-Abfang- & -Speicheranlage
 MariGreen GreenShipping-Technologien & -Initiativen im deutsch-niederländischen Grenzraum
 erfolgreiche & nachhaltige Digitalisierung der regionalen Unternehmen
 Wasserstoffanwendungen im Seehafen Emden
 Innovationsfähigkeit & Innovationstätigkeit der Binnenschifffahrt

Weblinks 
 www.mariko-leer.de
 Über uns
 Deutsches Zentrum für innovative Binnenschifffahrt (Homepage)

Fußnoten 

Gegründet 2010
Deutsche Organisation (Schifffahrt)
Bildungseinrichtung (Schifffahrt)
Organisation (Leer (Ostfriesland))